Parafia Przemienienia Pańskiego w Gorlicach – greckokatolicka
 Parafia Świętej Trójcy w Gorlicach – prawosławna
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach – rzymskokatolicka
 Parafia św. Jadwigi Królowej w Gorlicach – rzymskokatolicka
 Parafia św. Andrzeja Boboli w Gorlicach – rzymskokatolicka
 Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gorlicach - Gliniku Mariampolskim – rzymskokatolicka